Тернер има више значења:
 Округ Тернер (Јужна Дакота)
 Округ Тернер (Џорџија)
 Тернер (Монтана)
 Тернер (Мичиген)
 Тернер (Орегон)